Галина Викторовна Маняченко, также Ефременко(; род. 23 декабря 1980 года в Киеве, УССР, СССР) — украинская фигуристка, выступавшая в одиночном и парном катании. Трёхкратная чемпионка Украины в одиночном разряде, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (1994 год) в паре с Евгением Жигурским. Серебряный призёр зимней Универсиады в Австрии в 2005 году.

Карьера 

Галина Маняченко вышла на международный уровень в парном катании. С Евгением Жигурским они завоевали бронзовые медали чемпионата мира среди юниоров 1994 года. Однако, в 1995 году, при исполнении на тренировке параллельного вращения в либеле, Галина получила тяжелую травму — партнёр порезал ей лицо лезвием своего конька. На лёд Галина вернулась через 1,5 года уже в качестве одиночницы. На международной арене дебютировала в качестве одиночницы на зимней Универсиаде в Словакии.

Она трижды становилась чемпионкой Украины, дважды участвовала в Олимпийских играх (2002 и 2006 года), выигрывала такие международные турниры как «Nebelhorn Trophy», «Мемориал Ондрея Непелы», «Мемориал Карла Шефера», была серебряным призёром зимней Универсиады 2005 года и призёром прочих соревнований. Наивысшим её достижением является 4-е место на чемпионате Европы 2002 года.

Летом 2005 года вышла замуж за украинского пятиборца Михаила Ефременко и последний сезон соревновалась под его фамилией. Завершила любительскую карьеру в 2006 году. Переехала в Латвию, где работает тренером по фигурному катанию в клубе «Юрмальские коньки». В 2007 году родила дочь.По имени Жасмина Ефременко.

Спортивные достижения

Результаты в одиночном катании 

WD = снялась с соревнований

Результаты в парном катании 
(с Е.Жигурским)

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1999

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы Украины
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Тренеры по фигурному катанию